Михаи́л Михе́ев: Михеев, Михаил Алексеевич (1935—2006) — бригадир комплексной бригады строительного управления «Углестрой – 13» комбината «Якутуглестрой», Герой Социалистического Труда.
 
 Михеев, Михаил Витальевич (1921—2006) — Герой Советского Союза.
 Михеев, Михаил Николаевич (1905—1989) — советский учёный-физик, член-корреспондент АН СССР.
 Михеев, Михаил Петрович (1911—1993) — русский писатель и поэт.